Выделение частного класса данных (англ. Private class data) — структурный шаблон проектирования, используемый для сокрытия атрибутов и их манипуляциям.

Описание 
Обычно классы всегда изначально выглядят чёткими и понятными. Они выполняют свою работу и не лезут в обязанности других классов. Однако при разработке программы добавляется новая логика. В результате некоторые классы ошибочно получают массу дополнительных обязанностей. На помощь приходит частный метод рефакторинга, известный под названием «Extract Class». Он позволяет соблюсти «Принцип единственной ответственности», тем самым делая классы более надёжными и устойчивыми к изменениям.

Примеры реализации 
Чтобы применить этот шаблон проектирования к нужному классу, необходимо:
 Создать новый класс, который будет иметь одну ответственность, используя методы рефакторинга: выделения поля и выделения метода.
 Создайте связь между старым и новым классом.
Следует вносить изменения понемногу и тестировать результат после каждого перемещения, это избавит вас от необходимости исправлять большое число ошибок в самом конце. По окончании, пересмотрев ещё раз новые классы, вернитесь к старому классу, возможно, у него изменилась ответственность, и теперь его имеет смысл назвать по-другому.

См. также 
 Шаблоны проектирования
 Рефакторинг
 Принцип единственной ответственности

Шаблоны проектирования
Программирование